Trypanosoma leucisci var. parva Brumpt, 1906 – nazwa używana w części dotyczącej odmiany – (var.) parva  jako synonim Trypanosoma schulmani
 Herpetomonas leucisci var. magna Brumpt, 1906 – nazwa używana w części dotyczącej odmiany – (var.) magna  jako synonim Trypanosoma carassi

Przypisy

Bibliografia